Hattesen ist der Familienname von

 Benno Hattesen (1906–1993), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant
 Hans Hattesen, dänischer Handballspieler
 Holger Hattesen (1937–1993), deutsch-dänischer Künstler
 Kim Hattesen, Kameramann